Симон Сегал (; 3 октября 1898, Белосток, Россия — 2 августа 1969, Аркашон, Франция) — французский художник, живописец и график.

Биография 
Симон Сегал родился в обеспеченной еврейской семье в Белостоке. Учился в студии начинающих художников, работал инженером. С 1918 по 1924 год проживал в Берлине.

С 1925 года жил во Франции. Работал библиотекарем, рабочим на заводе Ситроен, стилистом Поля Пуаре, заказавшему сделать художнику серию кукол.

До 1933 года жил в Тулоне, затем в Париже. 

В 1935 году прошла его первая персональная выставка в Париже.

В годы Второй мировой войны находился в департаменте Крез, затем в Ла-Манше. После окончания войны поселился в Джобурге, близ мыса Гаага.

В 1953 году возвращается в столицу Франции и проводит несколько персональных выставок. Он иллюстрирует Библию для издательства Лабержье в 1956 году. В 60-х он поселяется на Монмартре.

В 1968 году он завершает свою творческую карьеру иллюстрациями к Апокалипсису, изданному Kieffer book editor в Париже. Похоронен на кладбище в Аркашоне.

Известен пейзажами, картинами сельской жизни во Франции. Выставлялся в галерее «Бийе-Вормс» (1935) и в известных парижских салонах.

Открыт музей Симона Сегала в Апсу (Прованс-Альпы-Лазурный берег)

Выставки 
 1935 — Париж — Galerie Billiet-Worms
 1950 — Париж — Galerie Drouant-David
 1951 — Тулон
 1953-55 — Париж — Galerie Bruno Bassano
 1956 — Альби — Музей Анри де Тулуз-Лотрека (rétrospective)
 1957 — Париж — Galerie Bruno Bassano
 1959 — Париж — Дом-музей Бурделя (Париж) (mosaïques)
 1960 — Сан-Паулу — Musée d’art moderne (mosaïques)
 1961 — Лондрес — Upper Grosvenor Galleries
 1963 — Милан — Galerie Stendhal
 1964 — Париж — Galerie Bruno Bassano
 1968 — Париж — Galerie Drouant
 1971 — Брест (Франция) — Palais des Arts et de la Culture (rétrospective)
 1972 — Вальреас — Château de Simiane (rétrospective)
 1982 — Париж — Salon de la Rose-Croix (rétrospective)
 1989 — Париж — Musée du Luxembourg (rétrospective générale, 160 œuvres)
 1990 — Париж — Salon du Dessin & de la Peinture à l’eau (30 œuvres)
 1997 — Аркашон (rétrospective, 50 œuvres)
 1999 — Шербур-Октевиль — Musée Thomas Henry ? Segal à La Hague ? (70 œuvres)
 2010 — Белосток — Muzeum Podlaskie

Литература 
 Im Buch Reisenotizen einer Malerin, Paris und Bretagne 1956—1957 von Ruth Stoffregen (Edition Sonnberg, ISBN 978-3-9502043-0-8) wurden Simon Segal und sein Werk beschrieben.
 Segal, ou l´ange rebelle, von Waldemar George, Editions Cailler in Genf, 1962, mit einem Vorwort von Gaston Bachelard.
 Autobiographie von Simon Segal, Editions France Univers, Paris, 1974.

Ссылки 
 http://www.simonsegal.com/
 https://web.archive.org/web/20101125094123/http://www.ecoledeparis.org/artists/view/simon_segal
 http://artinvestment.ru/auctions/16150/biography.html
 http://artinvestment.ru/auctions/16150/works.html
 https://web.archive.org/web/20160304205231/http://artru.info/ar/16823/

Художники Франции